Colony-Klasse steht für:
 Crown-Colony-Klasse, britische leichte Kreuzer
 britische Bezeichnung für die von der Royal Navy übernommenen Fregatten der von den USA gebauten Asheville-/Tacoma-Klasse